Бруннен (Швиц) (нем. Brunnen SZ) — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Швиц.
Бруннен (Бавария) (нем. Brunnen (Bayern)) — коммуна в Германии, в земле Бавария.